Канада се први пут појавила на Олимпијским играма 1900. године и слала је своје спортисте на све касније одржане Летње олимпијске игре, осим оних одржаних 1980. године у Москви.

На Зимским олимпијским играма Канада је први пут учествовала 1924. године а после тога на свим наредним одржаним зимским олимпијским играма. Укупно канадски спортисти нису учествовали само на две олимпијаде: прве летње одржане 1896. и Летње олимпијске игре 1980. 

Канадски представници су закључно са Олимпијским играма одржаним 2016. године у Рио де Жанеироју освојили укупно 470 медаља, 300 на Летњим олимпијским играма и 170 на Зимским олимпијским играма. Канада је такође освојила једну златну и једну сребрну медаљу на олимпијским играма које су се одржале 1906. године, али оне не улази у укупан збир, разлог томе је што МОК ове игре не признаје као званичне.

Канада је најуспешнија нација на Олимпијским играма у хокеју на леду, керлингу и лакросу.

Домаћинство олимпијских игара 
Канада је била домаћин олимпијских игара три пута. Национални олимпијски комитет Канаде (-{Canadian Olympic Committee}-) је основан 1904. а признат од стране МОКа 1907. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освојене медаље по спортовима на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Освојене медаље по спортовима на ЗОИ 

Напомена: Број освојених медаља на Зимским односно Летњим олимпијским играма и број медаља по спортовима се не поклапа зато што је једна од хокејашких златних медаља освојена на Летњим олимпијским играма 1920. године.

Референце

Литература 
 Медаље Канаде по играма на TSN.ca

Спољашње везе 
 
 
 CBC дигитална архива - Златне олимпијске медаље - 1948-1968
 CBC дигитална архива - Хладно злато: Олимпијске медаље са Зимских олимпијада 1984–2002
 Олимпијске медаље Канаде

Канада на олимпијским играма